Fondeadero (span.:  Ankerplatz) steht für:
 Isla Fondeadero, Insel im Palmer-Archipel
Naturhafen der Antarktis:
 Fondeadero Atlas
 Fondeadero Amenábar
 Fondeadero Bahia Neny
 Fondeadero Corral
 Fondeadero Magallanes